Провен:

 Провен — старинный город в Шампани, ныне в департаменте Сена и Марна, Иль-де-Франс, Франция.
 Провен  — коммуна во Франции, регион Нор — Па-де-Кале, департамент Нор, округ Лилль, кантон Секлен-Сюд.
 Провен — округ (фр. Arrondissement) во Франции, один из округов в регионе Иль-де-Франс.